Le tournoi de tennis du Mexique est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2010, classée en catégorie International, se dispute à Acapulco du 22 au .

Venus Williams remporte le simple dames. En finale, elle bat Polona Hercog, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Polona Hercog et Barbora Záhlavová Strýcová.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Mexique
 Saison 2010 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2010
Mexique
Sport au Mexique en 2010
Tennis en février 2010